CX steht für:
 CX-Format, ein Sensorformat der digitalen Spiegelreflexkameras von Nikon
 Cathay Pacific, Fluggesellschaft in Hongkong (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Uruguay, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Chrysler CX, PKW-Modell, siehe Chrysler Airflow
 Citroën CX, Automobilmodell
 Cyclocross, Querfeldeinrennen im Radsport
 Phosgenoxim, ein chemischer Kampfstoff, siehe Nesselstoff
 Customer-Experience-Management, eine Marketing-Strategie
 römische Zahlzeichen für 110

CX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Bangor (Wales)
 Norwegen: Jessheim in der Provinz Akershus
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Philippinen, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden) #Diplomatenkennzeichen

C.X steht für:
 Albatros C.X, deutsches Militärflugzeug der Albatros Flugzeugwerke
 Fokker C.X, niederländisches Militärflugzeug von Fokker
 Rumpler C.X, deutsches Militärflugzeug

 steht für:
 Strömungswiderstandskoeffizient (cw-Wert), Abkürzung im Englischen und Französischen

cX steht für:
 Mitsubishi Concept-cX, Automobilmodell

.cx steht für:
 .cx, länderspezifische Top-Level-Domain der Weihnachtsinsel

Siehe auch:
 C10

Abkürzung